Фосе може да се односи на:

 Фосе (Ардени), насељено место у Француској, у департману Ардени
 Фосе (Приморска Сена), насељено место у Француској, у департману Приморска Сена